Louis-Lewin-Straße (straat)
Louis-Lewin-Straße (metrostation)